Kentarō Yasui – attore giapponese
 Takuya Yasui – calciatore giapponese
 Yasui Dōton – mercante e un piccolo proprietario terriero giapponese